Le comté de Turluron est un des cinq comtés secondaires de l'Auvergne à l'époque carolingienne. 
 Le château de Turluron, est un château français situé en Auvergne sur la commune de Billom. 
 Les Turlurons sont des personnages de fiction imaginés par Hergé dans l'album Tintin et les Picaros.